You Want It Darker — четырнадцатый и последний студийный альбом Леонарда Коэна, первый студийный альбом музыканта за последние два года (с момента выхода Popular Problems).
Коэн скончался спустя 3 недели после релиза диска в возрасте 82 лет (7 ноября 2016 года).

Об альбоме 
В Канаде You Want It Darker дебютировал на позиции № 1 с тиражом 19,400 традиционных альбомных продаж (или 20,000 единиц, с учётом стриминга и треков). Это его третий подряд чарттоппер в Канаде.
В США альбом дебютировал на позиции № 10 в Billboard 200 с тиражом 25,000 единиц, включая 24,000 истинных альбомных продаж. Это 2-й альбом Коэна, попавший в лучшую американскую десятку (top-10). В Великобритании альбом дебютировал на позиции № 4 в UK Albums Chart с тиражом 20,330 копий в первую неделю и стал пятым для Коэна диском, вошедшим в британскую лучшую десятку (top-10).

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Metacritic, AllMusic, Consequence of Sound, The Daily Telegraph, Entertainment Weekly.

На вечеринке в честь нового альбома, проходившей в Лос-Анджелесе, Коэн сказал: «Недавно я заявил, что готов умереть. Я немного преувеличил. Всегда слишком драматизирую ситуацию. На самом деле я намерен жить вечно».

Итоговые списки

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Леонарда Коэна
Альбомы Columbia Records
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums